Pandion (altgriechisch ) ist:

in der griechischen Mythologie:
 Pandion (Sohn des Aigyptos), Bräutigam der Danaide Kallidike
 Pandion (Sohn des Phineus), des Sohnes des Agenor und der Kleopatra, der Tochter des Boreas
 Pandion (Waffenträger des Teukros) (Homer Ilias 12,372)
 Pandion (Vater des Lampros), des Vaters des Leukippos
 Pandion (Sohn des Erichthonios), auch Pandion I. genannt, König von Attika
 Pandion (Sohn des Kekrops), auch Pandion II. genannt, König von Attika
 Pandion (Vater des Kadmos)

in der antiken Geographie:
 das Königreich der Pandya in Südindien
 ein Vorgebirge im südwestlichen Karien, heute Karayüksek Tepe in der Türkei

Außerdem:
 die Vogelgattung Pandion, siehe Fischadler
 die Pandion (Unternehmen), ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln